Monarcha, az uralkodó idegen szóval
Monarcha, madárfajta

Nem tévesztendő össze
Monarchia